Thonemann ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Thonemann (1916–2003), Autor, Bürgermeister von Cloppenburg, siehe Liste der Träger des Niedersächsischen Verdienstordens #1991
 Martin Thonemann (bl. 1544–1567), Abt von Kloster Hardehausen (1544–1567)
 Ulrich W. Thonemann (* 1965), deutscher Logistikwissenschaftler